

Гранд-Айленд — місто, штат Небраска
 Гранд-Айленд — місто, штат Нью-Йорк